Obriülls, arma simple formada per diverses pues.
 En botànica, nom de diverses espècies de plantes, com ara Centaurea calcitrapa o Tribulus terrestris (o tríbol).